Исполнительная доверительная собственность () (Исполнительное доверительное управление) — это формат инвестиционной деятельности, который занимает промежуточное положение между доверительным управлением и брокерским обслуживанием.

Формат Executive Trust используется инвестиционными управляющими, на основании договора между управляющей компанией и клиентом при осуществлении инвестиций в ценные бумаги и драгоценные металлы.

Характерными признаками исполнительного доверительного управления являются два аспекта. Во-первых, отношения между управляющим и клиентом предполагают передачу управления правами на осуществление инвестирования, регламентируемую специальным договором. Управляющая компания помогает клиенту наиболее полно использовать права при взаимодействии с эмитентом Управляющий самостоятельно в интересах клиента производит действия юридического характера: представление на акционерных собраниях и определение действий корпоративного характера. Управляющий представляет интересы клиента по выкупам, корпоративным размещениям и взаимодействию с эмитентами. Конечной целью управляющего является извлечение максимально возможной денежной отдачи, вытекающих из прав акционера. Во-вторых, формат исполнительного доверительного управления предполагает высокую конкретизацию процесса управления денежной стоимостью при согласовании конкретных ценных бумаг с клиентом. Используемый подход приближает к формату брокерского обслуживания в силу того, что клиент имеет право обсуждать с управляющим содержание портфеля ценных бумаг.

Executive Trust подразумевает участие в процессе инвестирования персонального управляющего, задачей которого является отслеживание тенденций, взаимодействие с экспертным сообществом и анализ действий других инвесторов. Такой подход позволяет с большей долей вероятности определять, в какие именно ценные бумаги и / или драгоценные металлы будет направлено инвестирование в обозримом будущем.

Вещное право
Инвестиции